Rajd Finlandii 2015 (65. Neste Oil Rally Finland 2015) – rajd samochodowy rozgrywany w Finlandii od 30 lipca do 2 sierpnia 2015 roku. Była to ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Rajd przechodzi do historii jako najszybszy runda w dotychczasowych rozgrywkach WRC.  Średnia zwycięzcy to 125,44 km/h (poprzedni rekord to 122,89 km/h i należał do Sebastiena Loeb’a i został ustanowiony na tym samy rajdzie w 2012 roku).

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS20

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 8 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2015
Finlandia
2015 w Finlandii
Sport w Jyväskylä